Il singolare del Brasil Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan Vacek era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 6–7(4), 7–5, 7–6(2), Guillermo Coria.

Teste di serie 

  Fernando Meligeni (secondo turno)
  Sjeng Schalken (secondo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Mariano Zabaleta (secondo turno)

 Agustín Calleri (quarti)
 Gustavo Kuerten (campione)
 Dominik Hrbatý (quarti)
 André Sá (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2002
ATP Tour 2002